Бацевич — фамилия.
 Бацевич, Гражина (1909—1969) — польская скрипачка и композитор.
 Бацевич, Кейстут (1904—1993) — её брат, польский пианист и музыкальный педагог.
 Бацевич, Елена Николаевна (более известна под фамилией Лукьянчук; род. 1968) — советская биатлонистка.